«Пловец» — советский художественный драматический фильм, снятый режиссёром Ираклием Квирикадзе на киностудии «Грузия-фильм» в 1981 году.

Сюжет 
Герой фильма, пловец Антон Думбадзе, рассказывает историю пловцовской династии Думбадзе из Батуми — деда Дурмишхана и отца Доментия. Начальник водолазной службы батумского морского порта, начавший свою работу с очистки судов от моллюсков и водорослей, Дурмишхан проплыл путь от Батуми до Поти, но никто не поверил чудаковатому батумцу, который неделями сидел в аквариуме, бросив вызов знаменитому английскому пловцу Томасу Уинстону, переплывшему Ла-Манш. Придя в отчаяние от равнодушия публики к его рекордному заплыву, Дурмишхан начинает спиваться и его сбивает насмерть поезд, когда пьяный Дурмишхан зашёл в тоннель. 

Доментий, который регулярно устраивал плавательные соревнования в советской Грузии, решил повторить достижение отца, но стал жертвой сталинских репрессий из-за доноса своего друга и тоже пловца Одиссея Месхи, который решил увести из дома сестру Доментия Лалу и избавиться от конкурента. После ареста Доментия Думбадзе накануне старта рекордного заплыва за то, что его сын сбросил бюст Сталина в аквариум, Месхи женится на Лале, а маленький Антон остается сиротой. 

Спустя многие годы работающий организатором культурных мероприятий тбилисского экскурсионного бюро Антон, который не обладает и долей тех спортивных качеств, какие были у Дурмишхана и Доментия, собирается по просьбе молодой ассистентки режиссёра, снимающего документальный фильм о династии пловцов Думбадзе, сделать то же самое, чего добился его дед и не смог совершить отец — заплыв от Батуми до Поти…

Фильм поставлен частично в виде кадров, имитирующих «документальные» (с закадровым голосом, комментирующим события), частично «немого кино» — эти кадры сопровождаются голосом рассказчика.

В ролях 
 Элгуджа Бурдули — Дурмишхан Думбадзе, дед
 Руслан Микаберидзе — Доментий Думбадзе, отец
 Баадур Цуладзе — Антон Думбадзе, рассказчик
 Гурам Пирцхалава — Одиссей Месхи, соперник Доментия
 Нана Квачантирадзе — Лала Думбадзе
 Гия Лежава — Бесо Антадзе
 Имеда Кахиани — Исидор Буадзе
 Теймураз Мурванидзе — Томас Уинстон
 Мака Махарадзе — Франческа Коти
 Нана Джорджадзе — ассистент
Бердия Инцкирвели — член спортивного общества

Ссылки 
 
 «Пловец» в «Энциклопедии кино» портала KM.ru.

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы-драмы СССР